Serie 3 er betegnelsen for lokale serier i  Danmarksturneringen i fodbold. 

Konkret kan henvises til:

 Serie 3 (DBU Jylland)
 Serie 3 (DBU Sjælland)
 Serie 3 (DBU København)
 Serie 3 (DBU Lolland-Falster)